Thomas Francis Duffy (Newark, 9 de novembro de 1955) é um ator, escritor, músico e atleta americano, conhecido por interpretar o paleontologista hippie Dr. Robert Burke em The Lost World: Jurassic Park e Sam Moxon em Varsity Blues.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Newark (Nova Jérsia)